Danks est un patronyme porté notamment par :

 Benoni Danks (né vers 1716-1776), officier et fonctionnaire britannique ;
 Denise Danks (née en 1972), auteur britannique de roman policier ;
 John Danks (né en 1985), lanceur gaucher de baseball ;
 Jordan Danks (né en 1986), voltigeur des Ligues majeures de baseball.

Homonymie de patronyme